Bülow har flere betydninger:

Områder i Mecklenburg-Vorpommern:
 Bülow (ved Crivitz), et område i Landkreis Parchim forvaltet af Amt Crivitz
 et område i kommunen Gutow i Landkreis Güstrow
 et område i kommunen Schorssow i Landkreis Güstrow
 et område i kommunen Königsfeld i Landkreis Nordwestmecklenburg

Andet:
 Bülow (adelsslægt) – en tysk-dansk adelsslægt og medlemmer af denne

Se også:
 Bülow-fuglen (Pirol)
 Bulow